Маре́на:
 Марена () — род многолетних трав семейства Мареновые.
 Марена, Мара-Морена, Маржана — общеславянская богиня плодородия и жатвы, также олицетворяла смерть.
 Марена — вид карповых рыб из рода барбусов.
 Марена — вид лучепёрых рыб из семейства карповых.

См. также 
 Морена (значения)
 Мурена